Oh Boy bezeichnet:
 Oh, Boy! (1917), Musical mit Musik von Jerome Kern und Texten von Guy Bolton und P. G. Wodehouse
 Oh Boy! (1977), Musikalbum der Band Brotherhood of Man
 Oh Boy (2000), Musikalbum von Don Cisco

Oh Boy ist der Titel folgender Filme und Fernsehserien:
 Oh Boy! (1919), US-amerikanischer Film von Albert Capellani
 Oh Boy! (1938), britischer Film von Albert de Courville
 Oh Boy! (1958), britische Fernsehserie
 Oh Boy! (1991), niederländischer Film von Orlow Seunke
 Oh Boy (2012), deutscher Film von Jan-Ole Gerster

Siehe auch:
 Oh Boy Records, US-amerikanisches Musiklabel für Folk- und Countrymusik, 1984 gegründet